

Matière 
 la chaux est un produit chimique fortement basique ;
 en alchimie, le résidu terreux et pulvérulent d'une opération de calcination.

Patronyme 

 Pierre Chaux (1755-1817), révolutionnaire français ;
 Pierre-Louis Chaux (1887-1963), architecte, graveur et peintre français.

Toponymes 
 Chaux, commune française de la Côte-d'Or ;
 Chaux, commune française du Territoire de Belfort ;

Chaux-Champagny, commune française du Jura ;
Chaux-des-Crotenay, commune française du Jura ;
Chaux-des-Prés, commune française du Jura ;
Chaux-la-Lotière, commune française de la Haute-Saône ;
Chaux-lès-Clerval, commune française du Doubs ;
Chaux-lès-Passavant, commune française du Doubs ;
Chaux-lès-Port, commune française de la Haute-Saône ;
Chaux-Neuve, commune française du Doubs.

Hydronyme 
 La Chaux, rivière française, sous-affluent de la Loire.

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme